Valdemar IV Atterdag est roi de Danemark de 1340 à 1375.
 Valdemar IV est duc de Schleswig de 1283 à 1312.
 Valdemar IV est prince d'Anhalt-Dessau de 1405 à 1417.